Seavers ist der Familienname von:
 Colt Seavers, Hauptfigur in der US-amerikanischen Fernsehserie Ein Colt für alle Fälle (1981–1986)

Sonstiges:
 Seavers-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Seavers Ridge, Gebirgskamm im Enderbyland, Antarktika